Дмитрий Викторович Коломиец () — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва.

Биография 
С 2001 года Дмитрий Викторович — помощник депутата Государственной Думы РФ по работе в Краснодарском крае от Всероссийской политической партии «КПРФ» Б. Г. Кибирева.

Депутат госдумы 
С 3 июня (получил мандат Константина Ширшова) по 21 сентября 2015 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Женат, воспитывает с супругой двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Тренин на сайте Государственной Думы

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва